Međimurje, zemljopisni pojam za najsjeverniji kraj u Hrvatskoj, koji se nalazi između dviju velikih rijeka, Mure i Drave
Međimurska županija, administrativno područje koje se najvećim dijelom poklapa sa zemljopisnim pojmom Međimurje
List "Međimurje", lokalne novine i novinsko-izdavačka kuća sa sjedištem u Čakovcu
NK Međimurje, nogometni klub iz Čakovca
RK Međimurje, muški rukometni klub iz Čakovca 
KK Međimurje, muški košarkaški klub iz Čakovca 
OK Međimurje Centrometal, muški odbojkaški klub iz Črečana